A Copa das Nações Árabes de 1998, disputada em Doha, no Qatar, foi a sétima edição da Copa das Nações Árabes. A Arábia Saudita conquistou seu primeiro título da competição.

Fase de qualificação

 qualificado como país-sede.
 qualificado como atual campeão.
 e  qualificados por terem se classificado para a Copa do Mundo de 1998.

A fase de qualificação foi composta por quatro grupos de acordo com as regiões geográficas. Os grupos foram: Levante, Golfo, Mar Vermelho e Norte da África.

Os classificados por grupo foram:
 e  do grupo do Golfo
 e  do grupo do Norte da África
 do grupo do Mar Vermelho
,  e  do grupo do Levante

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fases finais

Semi-finais

Terceiro lugar

Final

Campeão

Premiações
Artilheiro:
 Obeid Al-Dosari - 8 gols

Melhor jogador:
 Badr Hajji
 Mubarak Mustafa

Melhor goleiro:
 Mohammad Al-Deayea

Ligações externas
Detalhes no site da RSSSF
Mais detalhes

Copa Árabe da FIFA
1998 no futebol